Cette page liste les représentants du canton de Zurich au Conseil national depuis la création de l'État fédéral en 1848.


Abréviations des partis 

Autres tendances et mouvements politiques :
 CL : Centre libéral
 DE : Droite évangélique
 GD : Gauche démocratique 
 GL : Gauche libérale

Liste

Notes

Sources 

 

Zurich
Conseillers nationaux